Memoriał Andrzeja Trochanowskiego 2018 – 30. edycja wyścigu kolarskiego Memoriał Andrzeja Trochanowskiego, która odbyła się 1 maja 2018 na liczącej ponad 168 kilometrów trasie wokół Baboszewa (kolarze pokonywali osiem rund po 21,1 kilometra każda). Wyścig był częścią UCI Europe Tour 2018.

Drużyny

Klasyfikacja generalna

Bibliografia 
 
 

2018
2018 w polskim sporcie
UCI Europe Tour 2018